Вілле́-Сент-Етьє́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на схід від Парижа, 50 км на південь від Меца, 16 км на захід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 402 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1063,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вілле-Сент-Етьєнн на сайті французького Національного інституту географії
 Вілле-Сент-Етьєнн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вілле-Сент-Етьєнн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вілле-Сент-Етьєнн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вілле-Сент-Етьєнн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель